Ila (zangeres), Belgische zangeres
Ila (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Ila (mythologie), een personage uit de hindoeïstische mythologie